Valdez kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

 Valdez, Ecuador, ort, Esmeraldas,

Mexiko 

 Valdez, Mexiko, ort, General Plutarco Elías Calles,

USA 

 Valdez, Alaska, ort, Valdez-Cordova,